

Osoby 
 Józef Stalin – radziecki rewolucjonista bolszewicki, dyktator, polityk i zbrodniarz komunistyczny pochodzenia gruzińskiego
 Roy Stalin – postać fikcyjna, jeden z bohaterów amerykańskiej komedii romantycznej z 1985 roku Better Off Dead (w Polsce znanej pod tytułem Lepiej umrzeć)

Kinematografia 
 Stalin – polski spektakl telewizyjny z 1992 r. w reżyserii Kazimierza Kutza z Jerzym Trelą w roli głównej
 Stalin – rosyjsko-amerykańsko-węgierski film biograficzno-dramatyczny z 1992 r. w reżyserii Ivana Passera z Robertem Duvallem w roli głównej 
 Stalin – indyjski dramatyczno-komediowy film akcji z 2006 r. (w Polsce znany pod tytułem Stalin – Człowiek dla społeczeństwa)

Literatura 
 Stalin – książka Lwa Trockiego, która pierwotnie ukazała się w nieautoryzowanej i przetłumaczonej na język angielski wersji w 1946 roku
 Stalin – książka Edwarda Radzinskiego z 1997 roku

Inne 
 The Stalin – japoński zespół muzyczny
 Qyteti Stalin – nazwa albańskiego miasta Kuçovë w okresie rządów Envera Hoxhy

Zobacz też 
 Stalinizm
 Stalinizacja

Przypisy